El himno nacional de Mongolia es uno de los símbolos nacionales del país asiático. Fue compuesto en 1950 por Bilegiin Damdinsüren y Luvsanjambyn Mördorj, con letra original de Tsendiin Damdinsüren. La letra del himno ha sido cambiada varias veces en la historia reciente de Mongolia, siguiendo los cambios políticos. La última revisión se produjo el 6 de julio de 2006, en la que el Parlamento de Mongolia aprobó la introducción de referencias a Genghis Khan.

A lo largo del siglo XX, Mongolia tuvo varios himnos nacionales, siendo el primero, la International de Mongolia, con letra de Sonombaljiryn Buyannemekh y música de Magsarjavyn Dugarjav. Una segunda versión del himno estuvo en uso entre 1950 y 1962, y una tercera entre 1961 y 1991. A partir de 1991, se volvió a la versión de 1950, omitiendo su segunda estrofa, que elogiaba a Lenin, Stalin, Sükhbaatar, y Choibalsan.

Letra de la versión en vigor desde 2006
{| cellpadding=6
!En mongol
!Transliteración
!En español
|- style="vertical-align:top; white-space:nowrap;"
|
Дархан манай тусгаар улс
Даяар монголын ариун голомт
Далай их дээдсийн гэгээн үйлс
Дандаа энхжиж, үүрд мөнхөжнө

Хамаг дэлхийн шударга улстай
Хамтран нэгдсэн эвээ бэхжүүлж
Хатан зориг, бүхий л чадлаараа
Хайртай Монгол орноо мандуулъя

Өндөр төрийн минь сүлд ивээж
Өргөн түмний минь заяа түшиж
Үндэс язгуур, хэл соёлоо
Үрийн үрдээ өвлөн бадраая

Эрэлхэг Монголын золтой ардууд
Эрх чөлөө жаргалыг эдлэв
Жаргалын түлхүүр, хөгжлийн тулгуур
Жавхлант манай орон мандтугай
|
Darhan manai tusgár uls
Dayár mongolīn ariun golomt
Dalai ih dédsín gegén üils
Dandá enhjij, űrd mönhöjnö

Hamag delhín şudarga ulstai
Hamtran negdsen ewé behjűlj
Hatan zorig, bühí l çadlárá
Hairtai Mongol ornó mandúl’ya

Öndör törín minĭ süld iwéj
Örgön tümní minĭ zayá tüşij
Ündes yazgúr, hel soyoló
Ürín ürdé öwlön badráya

Erelheg Mongolīn zoltoi ardúd
Erh çölő jargalīg edlew
Jargalīn tülhűr, högjlín tulgúr
Jawhlant manai oron mandtugai
|
Nuestro sagrado país revolucionario
Es el hogar ancestral de todos los mongoles.
Ningún enemigo nos derrotará y ::prosperaremos por toda la eternidad

Nuestro país fortalecerá sus relaciones
Con todos los países rectos del mundo,
Y nos permitirá desarrollar nuestra Mongolia soñada,
Con todo nuestra voluntad y fortaleza.
El símbolo de nuestra gran nación nos bendice
Y apoya el destino de los pueblos
Nuestro abolengo, cultura y lenguaje
Debemos conservar y fomentar por siempre.

Los relucientes pueblos de la Mongolia valiente
Tienen libertad y felicidad
Por todos los siglos estaremos de pie
Con valentía siempre miraremos el camino del comunismo

Enlaces externos 
 Himno en formato Midi

Mongolia
Símbolos de Mongolia
Música de Mongolia
Idioma mongol